Золотой матч чемпионата Казахстана по футболу 1997 года — дополнительный матч за золотые медали Чемпионата Казахстана состоялся 13 октября 1997 года на «Центральном» стадионе в Алма-Ате между командами «Тараз» (номинальный хозяин поля) и «Иртыш».

В этом матче футбольный клуб «Тараз» защищал титул чемпиона республики, завоёванный в сезоне 1996 года. Серебряным призёром того чемпионата был павлодарский «Иртыш», который уступил жамбылской команде 2 турнирных балла.

Турнирное положение команд после 26 тура 

По итогам 26 туров павлодарский «Иртыш» и жамбылский «Тараз» набрали по 56 очков, поделив между собой первое место в турнирной таблице. В данном случае, по регламенту проведения чемпионата Казахстана по футболу в 1997 году, прочие показатели выступления команд не учитывались — предусматривалось проведение дополнительного золотого матча.

В сезоне 1997 года команды встречались дважды. Во 2-м туре в Таразе игра закончилась вничью со счётом 1:1. В последнем туре в Павлодаре «Иртыш» обыграл «Тараз» со счётом 1:0 и сравнялся с ним по количеству очков.

Таким образом, первый раз в истории Чемпионата Казахстана по футболу победитель выявлялся в дополнительном матче.

Отчёт о матче

Ход матча 
Первый тайм проходил в равной борьбе между командами. Было несколько голевых моментов у жамбылской команды, но они не ознаменовались взятием ворот.

Во втором тайме на 54 минуте был забит гол игроком павлодарского «Иртыша» — Виктором Антоновым. На 83-й минуте предупреждение получает Нуркен Мазбаев. Тренер жамбылцев, Ваит Талгаев, выпускает нападающего на 84-й минуте матча. Виктор Веретнов выпускает двух защитников, благодаря чему команде удаётся удержать победный счёт.

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2000 — золотой матч
 Чемпионат Казахстана по футболу 2008 — золотой матч

Примечания

Ссылки 
Матч на сайте FootballFacts.ru

Золотой матч
Футбол в Азии в 1997 году
Спорт в Казахстане в 1997 году
Матчи чемпионата Казахстана по футболу
Октябрь 1997 года
События 13 октября
Спортивные соревнования в Алма-Ате